Central District kan syfta på följande platser:

Botswana 

 Central (Botswana), distrikt,

Israel 

 Centrala distriktet, distrikt,

Papua Nya Guinea 

 Central (Papua Nya Guinea), provins,

Salomonöarna 

 Central Province (provins i Salomonöarna), 

Robotskapade Botswanaförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Salomonöarnaförgreningar